ВХЛ в сезоне 2016/2017 — седьмой сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги. Стартовал 8 сентября 2016 года в Альметьевске между финалистами предыдущего сезона альметьевским «Нефтяником» и тверским «ТХК».

Клубы 
В межсезонье 2016 года лигу покинули одна команда — «Звезда ВДВ», а также  одна команда вступила — «ХК «Динамо» СПб» из Санкт-Петербурга. 22 ноября, после первого круга чемпионата, Кристалл снялся с соревнования из-за финансовых трудностей.

Состав команд 
В заявочном листе одной команды может находиться не более 27-ми хоккеистов. Игрок должен быть не младше 17-ти лет.

Русская классика

Регулярный чемпионат

Формат 
В регулярном чемпионате Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 участвует 26 клубов. Лучшие 16 команд пройдут в плей-офф турнира.

Положение команд 
Итоговое положение команд по результатам чемпионата.

  И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков
Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.

 Статистика игроков 

 Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.По итогам регулярного чемпионата. Защитники 
В номинации «Лучший защитник ВХЛ» по итогам голосования главных тренеров клубов ВХЛ  определены претенденты на титул лучших игроков сезона 2016/17. 
В этой таблице указаны суммарные данные регулярного сезона и плей-оффа.

 Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).По итогам регулярного чемпионата.''

Плей-офф 

В первом раунде плей-офф команды делятся с учётом занятых позиций в регулярном чемпионате: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева». На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту — с предпоследним и т. д.

Борьба во всех сериях ведётся до четырёх побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзу получает один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут. Количество дополнительных периодов не ограничено, а игра продолжается до первого взятия ворот.

Сетка плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига
Хоккейные лиги в сезоне 2016/2017